Stand by – modalità d'attesa di un dispositivo elettronico
 Standby – singolo dei Lost
 Standby – film del 2014 diretto da Rob Burke e Ronan Burke